Aleksandrowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Aleksandrowo (Orzysz), Ort (Osada und Kolonia) im Powiat Piski
 Woiwodschaft Großpolen:
 Aleksandrowo (Gostyń), Ort im Powiat Gostyński
 Aleksandrowo (Międzychód), Ort im Powiat Międzyodzki
 Aleksandrowo (Rakoniewice), Ort im Powiat Grodziski
 Aleksandrowo (Wapno), Ort im Powiat Wągrowiecki
 Aleksandrowo (Wronki), Ort im Powiat Szamotulski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Aleksandrowo (Barcin), Ort im Powiat Żniński
 Aleksandrowo (Brześć), Ort im Powiat Włocławski
 Aleksandrowo (Dobrcz), Ort im Powiat Bydgoski
 Aleksandrowo (Lipno), Ort im Powiat Lipnowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Aleksandrowo (Chorzele), Ort im Powiat Przasnyski
 Aleksandrowo (Lelis), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Aleksandrowo (Nasielsk), Ort im Powiat Nowodworski
 Aleksandrowo (Staroźreby), Ort im Powiat Płocki
 Aleksandrowo (Strzegowo), Ort im Powiat Mławski
 Aleksandrowo (Troszyn), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Aleksandrowo (Bakałarzewo), Ort im Powiat Suwalski
 Aleksandrowo (Grodzisk), Ort im Powiat Siemiatycki
 Aleksandrowo (Krasnopol), Ort im Powiat Sejneński

Siehe auch: Aleksandrów